PGA steht für:
 Peak Ground Acceleration (dt. Spitzenbodenbeschleunigung), seismologische Messgröße 
 Peoples Global Action, zapatistische Vereinigung
 Pin Grid Array, eine Gehäusebauform integrierter Schaltkreise
 Portugália Airlines, eine portugiesische Fluggesellschaft
 Professional Golfers Association, Namensbestandteil diverser Verbände für Berufsgolfer
 PGA of America, US-amerikanischer Sportverband (Professional Golfers' Association) der Golfspieler und Ausrichter der
 PGA Championships und der
 PGA Tour
 PGA of Germany, Deutscher Sportverband der Golfspieler
 Phosphoglycerinaldehyd, C3-Körper, der bei vielen Prozessen des Stoffwechsels eine Rolle spielt
 Polyglutaminsäure (engl. Poly Glutamic Acid)
 Polyglycolide/Polyglycolsäure, Polymere auf Basis einer künstlichen Polymerisierung natürlicher Stoffe
 Producers Guild of America, Zusammenschluss der amerikanischen Filmproduzenten
 Programmable Gain Amplifier, Operationsverstärker mit programmierbarer Verstärkung
 Programmable Gate Array, ein programmierbarer digitaler Schaltkreis
 Professional Graphics Adapter, siehe Professional Graphics Controller, eine Grafikkarte für CAD-Anwendungen, entwickelt 1984 von IBM
 Propylenglycolalginat (E405), eine mit Propylenoxid neutralisierte Alginsäure
 Verein für prophylaktische Gesundheitsarbeit, vormaliger Name von Proges, österreichischer Gesundheitsverein
 Page Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Page (Arizona), Coconino County, Arizona
 Portugália Airlines (ICAO-Code), portugiesische Fluggesellschaft

pga steht für:
 Juba-Arabisch (ISO-639-3-Code), arabischbasierte Pidginsprache

Abkürzung